Barzan Ibrahim al-Tikriti – agente segreto iracheno
 Hardan al-Tikriti – generale, politico e diplomatico iracheno
 Hussein Rashid al-Tikriti – ex generale iracheno
 Quṣayy Ṣaddām Hussein al-Tikriti – politico e militare iracheno
 Sabawi Ibrahim al-Tikriti – agente segreto iracheno
 Ṣaddām Ḥusayn ʿAbd al-Majīd al-Tikrītī, noto come Saddam Hussein – politico e militare iracheno
 Walid Hamid Tawfiq al-Tikriti – politico ed ex generale iracheno
 Watban Ibrahim al-Tikriti – politico e funzionario iracheno